Omineca est un mot d'origine amérindienne (de la Colombie-Britannique au Canada) qui signie « l'eau qui bouge lentement ».

Omineca peut désigner :
 L'Omineca, une région de Colombie-Britannique
 Les montagnes Omineca (Omineca Mountains) ou les Ominecas (The Ominecas), un groupe de massifs montagneux au centre-nord de la Colombie-Britannique au Canada
 L'Omineca, une rivière qui coule en Colombie-Britannique au Canada
 L'épisode Omineca, une période géologique dont la date se situe entre -180 et -115 millions d'années